Die Saison 2016/17 der Bremen-Liga war die 70. Spielzeit der Fußball-Bremen-Liga und die 23. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

2016
Bremenliga 2016 17